|}

Weblinks 

Niehl (Köln)
Baudenkmaler Koln Niehl